Штрейс () — фамилия.

Известные носители фамилии:

 Штрейс, Николай Александрович (1910—1990) — советский геолог.
 Штрейс, Раиса Ивановна (1930—2013) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.